Килмови (Килмову; ;  ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) у трассы . Население — 1 975 человек (по переписи 2002 года).

Самые популярные фамилии в Килмови в 1856-57 годах 

Source: Irish Times Ancestry Research

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо